

Localidades

Ingersheim (Baden-Württemberg)

Ingersheim (Alto Reno)

Desambiguações de topônimos